Kostelsko je lahko:

 pokrajina ob Kolpi na jugu Slovenije, ki se prekriva z Občino Kostel
 Kostelsko, naselje v Hrvaškem Zagorju na Hrvaškem